Nikónovo (Perm), localitat del territori de Perm, a Rússia
 Nikónovo (Vorónej), localitat de la província de Vorónej, a Rússia